Джек Холл () — имя и фамилия следующих персоналий:  (1913—2003) — американский архитектор.
  (1883—1949) — английский футболист, нападающий, выступавший за «Сток», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Мидлсбро», «Лестер Фосс» и «Бирмингем».
  (1885—?) — английский футболист и футбольный тренер, известный как главный тренер клубов ПСВ, «Виллем II» и «Фейеноорд».
 Холл, Джек (1905—?) — английский футболист, крайний нападающий, выступавший за «Линкольн Сити», «Аккрингтон Стэнли» и «Манчестер Юнайтед».
 Холл, Джек (1912—2000) — английский футболист, вратарь, выступавший за «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Стейлибридж Селтик».
 Холл, Джек (1915—1971) — американский профсоюзный деятель.